Водички — название населённых пунктов:

Украина 
 Водички — село в Белогорском районе Хмельницкой области.
 Водички — село в Хмельницком районе Хмельницкой области.